Пол Бэнкс:
 Бэнкс, Пол (род. 1978) — американский музыкант, вокалист, автор песен и гитарист группы Interpol.
 Бэнкс, Пол — британский музыковед и педагог.